Deux classes de navires ont porté le nom de classe Worcester :
 la , une classe de navires de ligne de troisième rang lancés par la Royal Navy durant la deuxième moitié du  ;
 la , une classe de croiseurs légers lancés par l'United States Navy au milieu des années 1940.